Santiago steht für:
 Santiago (Vorname), männlicher Vorname
 Santiago (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Santiago (Gattung), Gattung der Langhornbienen
 Santiago (Schiff), Karavelle der Flotte von Ferdinand Magellan
 (11335) Santiago, Asteroid
 Santiagoorden, spanischer Ritterorden
 Bistum Santiago
 Kanton Santiago (Ecuador), Kanton in der Provinz Morona Santiago in Ecuador
 Kanton Santiago, Kanton im Departamento Potosí, Bolivien
 Santiago (Provinz), Provinz in der Dominikanischen Republik
 Santiago Rodríguez, Provinz in der Dominikanischen Republik
 Torre de Santiago, Sehenswürdigkeit in Braga, Portugal

Santiago ist der Name folgender 

Orte

– in Argentinien:
 Santiago del Estero (Stadt)
 Provinz Santiago del Estero

– in Bolivien:
 Santiago K, im Departamento Potosí
 Santiago de Chuvica, im Departamento Potosí
 Santiago (Raqaypampa),  im Departamento Cochabamba

– in Brasilien:
 Santiago (Rio Grande do Sul), Stadt in der Region Rio Grande do Sul

– in Chile:
 Santiago de Chile, chilenische Hauptstadt
 Provinz Santiago, Region um Santiago de Chile
 Santiago (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Santiago

– in der Dominikanischen Republik:
 Santiago de los Caballeros, Stadt in der Dominikanischen Republik

– in Ecuador:
 Santiago (Bolívar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Miguel de Bolívar der Provinz Bolívar
 Santiago (Tiwintza), Hauptort des Kantons Tiwintza in der Provinz Morona Santiago
 Santiago de Guayaquil, Stadt in Ecuador
 Santiago de Méndez, Kleinstadt in der Provinz Morona Santiago

– in Kolumbien:
 Santiago de Cali, Stadt in Kolumbien
 Santiago (Norte de Santander), Gemeinde in Kolumbien
 Santiago (Putumayo), Gemeinde in Kolumbien

– in Kuba:
 Santiago de Cuba, Stadt auf Kuba

– in Mexiko:
 Santiago (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Santiago (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 Santiago (Nuevo León), Ort in Mexiko
 Santiago (Puebla), Ort in Mexiko
 Santiago (Veracruz), Ort in Mexiko
 Santiago (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Santiago de Querétaro, Stadt in Mexiko
 Santiago Tuxtla, Stadt in Mexiko

– in Panama:
 Santiago de Veraguas, Stadt in Panama

– in Paraguay:
 Santiago (Paraguay), Stadt in Paraguay

– auf den Philippinen:
 Santiago (Agusan del Norte), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Santiago (Philippinen), Stadt auf den Philippinen
 Santiago (Ilocos Sur), Stadtgemeinde auf den Philippinen

– in Portugal:
 Santiago (Alcácer do Sal)
 Santiago (Armamar)
 Santiago (Sesimbra)
 Santiago (Torres Novas)
 Santiago de Besteiros
 Santiago de Cassurrães
 Santiago do Cacém
 Santiago do Escoural
 Santiago da Guarda
 Santiago de Litém
 Santiago de Montalegre
 Santiago de Piães
 Santiago da Riba-Ul
 Santiago da Ribeira de Alhariz
 Santiago (Seia)
 Santiago de Subarrifana
 Santiago (Tavira)
 Santiago dos Velhos
 Santiago (Lissabon)
 

– in Spanien:
 Santiago de Compostela, Hauptstadt Galiciens
 Santiago (Comarca), Comarca Galiciens
 Santiago del Teide, Gemeinde auf Teneriffa

– in Venezuela:
 Santiago de León de Caracas, offizieller Name der Hauptstadt Venezuelas

– in den Vereinigten Staaten:
 Santiago (Iowa), Stadt in den Vereinigten Staaten

Inseln:
 Santiago (Kap Verde), die Hauptinsel der Kapverdischen Inseln
 Santiago, Alternativname für die Insel San Salvador (Galapagos)

Flüsse:
 Río Santiago, Nebenfluss des Amazonas
 Río Grande de Santiago, Unterlauf des Río Lerma in Mexiko

Siehe auch:
 Tiago